Star TV, chaîne de télévision belge ;
 Star TV, chaîne de télévision turque ;
 Star TV, chaîne de télévision suisse ;
 STAR TV, ancienne chaîne de télévision sur l'Asie.